

Реймондвілл — місто, штат Техас
 Реймондвілл — селище, штат Міссурі